Karbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Karbach (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Karbach (Unterfranken), Markt im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Gemeindeteile:
 Karbach (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Karbach (Rauhenebrach), Ortsteil der Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Karbach (Gemeinde Gmunden), Ort am Traunsee in Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Karbach (Gemeinde Straden), Katastralgemeinde und Ortschaft von Markt Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer:
 Karbach (Elzbach), linker Zufluss des Elzbachs oder der Elz vor Monreal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Karbach (Lammer), rechter Zufluss der Lammer bei Lungötz, Gemeinde Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Karbach (Main), Zufluss des Mains bei Zimmern, Stadt Marktheidenfeld. Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Karbach (Traunsee), zum Traunsee in Oberösterreich
 Karbach (Untere Argen), Zufluss der Unteren Argen bei Oberau, Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Karbach ist der Name folgender Personen und Unternehmen:
 Rolf Karbach (1908–1992), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karbach Automobile & Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Harbach
 Karrbach, am Oberlauf Sulzwiesenbach, rechter Zufluss der Rems nach Beinstein, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg